Il gruppo della betafite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo del pirocloro. La formula chimica generica dei minerali del supergruppo del pirocloro è la seguente: A2-mB2X6-w

Minerali del gruppo della betafite 
 Oxycalciobetafite
 Oxyuranobetafite

Note

Voci correlate 
 Scheteligite

Altri progetti 

Ossidi e idrossidi (minerali)
Betafite